Rabbula ist der Name folgender Personen:

 Rabbula von Edessa (um 350–435/436), syrischer Geistlicher, Bischof von Edessa
 Rabbula (auch Rabulas), syrischer Schreiber, siehe Rabbula-Evangeliar